Frithjof ist

 eine andere Schreibweise des Vornamens Fridtjof; Namensträger siehe dort
 ein kleiner Geschützter Kreuzer der norwegischen Marine, siehe Frithjof (Schiff, 1895)
 ein Küstenpanzerschiff der deutschen Kaiserlichen Marine, siehe SMS Frithjof
 ein ehemaliges deutsches Fischereischutzschiff, siehe Frithjof (Schiff, 1968)